Di seguito una lista di asteroidi dal numero 157001 al 158000 con data di scoperta e scopritore.

157001-157100 

|-
| 157001 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 157002 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 157003 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 157004 - ||  || 25 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 157005 - ||  || 3 agosto 2003 || NEAT
|-
| 157006 - ||  || 19 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 157007 - ||  || 20 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 157008 - ||  || 21 agosto 2003 || NEAT
|-
| 157009 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 157010 - ||  || 21 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 157011 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 157012 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 157013 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 157014 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 157015 Walterstraube ||  || 25 agosto 2003 || Knöfel, A., Lehmann, G.
|-
| 157016 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 157017 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 157018 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 157019 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 157020 Fertőszentmiklós ||  || 26 agosto 2003 || Piszkesteto
|-
| 157021 - ||  || 25 agosto 2003 || Broughton, J.
|-
| 157022 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 157023 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 157024 - ||  || 25 agosto 2003 || NEAT
|-
| 157025 - ||  || 25 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 157026 - ||  || 28 agosto 2003 || NEAT
|-
| 157027 - ||  || 30 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 157028 - ||  || 31 agosto 2003 || NEAT
|-
| 157029 - ||  || 31 agosto 2003 || NEAT
|-
| 157030 - ||  || 31 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 157031 - ||  || 31 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 157032 - ||  || 1 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 157033 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 157034 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 157035 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 157036 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 157037 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 157038 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 157039 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 157040 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 157041 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 157042 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 157043 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 157044 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 157045 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 157046 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 157047 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 157048 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 157049 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 157050 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 157051 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 157052 - ||  || 19 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 157053 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 157054 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 157055 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 157056 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 157057 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 157058 - ||  || 21 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 157059 - ||  || 22 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 157060 - ||  || 21 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 157061 - ||  || 26 settembre 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 157062 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 157063 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 157064 Sedona ||  || 26 settembre 2003 || Klet
|-
| 157065 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 157066 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 157067 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 157068 - ||  || 29 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 157069 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 157070 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 157071 - ||  || 1 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 157072 - ||  || 18 ottobre 2003 || McClusky, J. V.
|-
| 157073 - ||  || 19 ottobre 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 157074 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 157075 - ||  || 27 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 157076 - ||  || 29 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 157077 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 157078 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 157079 - ||  || 19 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 157080 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 157081 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 157082 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 157083 - ||  || 14 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 157084 - ||  || 11 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 157085 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 157086 - ||  || 15 marzo 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 157087 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 157088 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 157089 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 157090 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 157091 - ||  || 16 marzo 2004 || CINEOS
|-
| 157092 - ||  || 22 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 157093 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 157094 - ||  || 17 aprile 2004 || NEAT
|-
| 157095 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 157096 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 157097 - ||  || 24 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 157098 - ||  || 25 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 157099 - ||  || 26 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 157100 - ||  || 13 maggio 2004 || Spacewatch
|}

157101-157200 

|-
| 157101 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 157102 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 157103 - ||  || 11 maggio 2004 || LONEOS
|-
| 157104 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 157105 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 157106 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 157107 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 157108 - ||  || 12 giugno 2004 || CSS
|-
| 157109 - ||  || 11 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 157110 - ||  || 10 giugno 2004 || CINEOS
|-
| 157111 - ||  || 15 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 157112 - ||  || 15 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 157113 - ||  || 15 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 157114 - ||  || 15 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 157115 - ||  || 12 giugno 2004 || NEAT
|-
| 157116 - ||  || 16 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 157117 - ||  || 22 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 157118 - || 2004 NT || 7 luglio 2004 || CINEOS
|-
| 157119 - ||  || 9 luglio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 157120 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 157121 - ||  || 9 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 157122 - ||  || 9 luglio 2004 || NEAT
|-
| 157123 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 157124 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 157125 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 157126 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 157127 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 157128 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 157129 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 157130 - ||  || 15 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 157131 - ||  || 15 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 157132 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 157133 - ||  || 9 luglio 2004 || LONEOS
|-
| 157134 - || 2004 OR || 17 luglio 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 157135 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 157136 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 157137 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 157138 - ||  || 17 luglio 2004 || Broughton, J.
|-
| 157139 - ||  || 25 luglio 2004 || LONEOS
|-
| 157140 - ||  || 25 luglio 2004 || LONEOS
|-
| 157141 Sopron ||  || 6 agosto 2004 || Sárneczky, K., Szalai, T.
|-
| 157142 - ||  || 6 agosto 2004 || Broughton, J.
|-
| 157143 - ||  || 6 agosto 2004 || Broughton, J.
|-
| 157144 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 157145 - ||  || 3 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 157146 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 157147 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 157148 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 157149 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 157150 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 157151 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 157152 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 157153 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 157154 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 157155 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 157156 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 157157 - ||  || 5 agosto 2004 || NEAT
|-
| 157158 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 157159 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 157160 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 157161 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 157162 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 157163 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 157164 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 157165 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 157166 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 157167 - ||  || 9 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 157168 - ||  || 6 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 157169 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 157170 - ||  || 8 agosto 2004 || NEAT
|-
| 157171 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 157172 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 157173 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 157174 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 157175 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 157176 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 157177 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 157178 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 157179 - ||  || 11 agosto 2004 || Consell
|-
| 157180 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 157181 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 157182 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 157183 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 157184 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 157185 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 157186 - ||  || 11 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 157187 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 157188 - ||  || 12 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 157189 - ||  || 15 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 157190 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 157191 - ||  || 20 agosto 2004 || CSS
|-
| 157192 - ||  || 19 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 157193 - ||  || 17 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 157194 Saddlemyer ||  || 21 agosto 2004 || Balam, D. D.
|-
| 157195 - ||  || 22 agosto 2004 || Goodricke-Pigott
|-
| 157196 - ||  || 25 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 157197 - ||  || 20 agosto 2004 || CSS
|-
| 157198 - ||  || 4 settembre 2004 || Dellinger, J., Lowe, A.
|-
| 157199 - ||  || 6 settembre 2004 || Goodricke-Pigott
|-
| 157200 - ||  || 6 settembre 2004 || Goodricke-Pigott
|}

157201-157300 

|-
| 157201 - ||  || 4 settembre 2004 || NEAT
|-
| 157202 - ||  || 6 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 157203 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157204 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157205 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157206 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157207 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157208 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157209 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157210 - ||  || 6 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 157211 - ||  || 6 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 157212 - ||  || 6 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 157213 - ||  || 6 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 157214 - ||  || 6 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 157215 - ||  || 6 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 157216 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157217 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157218 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157219 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157220 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157221 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157222 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157223 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157224 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157225 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157226 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157227 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157228 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157229 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157230 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157231 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157232 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157233 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157234 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157235 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157236 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157237 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157238 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157239 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157240 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157241 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 157242 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 157243 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157244 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157245 - ||  || 7 settembre 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 157246 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157247 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157248 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157249 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157250 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157251 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157252 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157253 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157254 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157255 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157256 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157257 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157258 Leach ||  || 12 settembre 2004 || Jarnac
|-
| 157259 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157260 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157261 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157262 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157263 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157264 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157265 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157266 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157267 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157268 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157269 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157270 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157271 Gurtovenko ||  || 13 settembre 2004 || Kovalchuk, G., Lokot, V.
|-
| 157272 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157273 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157274 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157275 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157276 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157277 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157278 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157279 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157280 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157281 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 157282 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157283 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157284 - ||  || 15 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157285 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157286 - ||  || 15 settembre 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 157287 - ||  || 10 settembre 2004 || NEAT
|-
| 157288 - ||  || 10 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 157289 - ||  || 12 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157290 - ||  || 12 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157291 - ||  || 13 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157292 - ||  || 15 settembre 2004 || 7300
|-
| 157293 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157294 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157295 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157296 - ||  || 15 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 157297 - ||  || 15 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 157298 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157299 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 157300 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|}

157301-157400 

|-
| 157301 Loreena ||  || 16 settembre 2004 || Knöfel, A.
|-
| 157302 - ||  || 16 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157303 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157304 - ||  || 20 settembre 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 157305 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157306 - ||  || 16 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157307 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157308 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157309 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157310 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157311 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157312 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157313 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157314 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157315 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157316 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157317 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157318 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157319 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157320 - ||  || 21 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157321 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157322 - ||  || 22 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 157323 - ||  || 16 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 157324 - ||  || 2 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 157325 - ||  || 5 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 157326 - ||  || 5 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 157327 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157328 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 157329 - ||  || 13 ottobre 2004 || Allen, E. J.
|-
| 157330 - ||  || 13 ottobre 2004 || Cooney Jr., W. R., Gross, J.
|-
| 157331 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157332 Lynette ||  || 15 ottobre 2004 || Wells, D.
|-
| 157333 - ||  || 3 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 157334 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157335 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157336 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157337 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157338 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157339 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157340 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157341 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157342 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157343 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 157344 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157345 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 157346 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 157347 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 157348 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 157349 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 157350 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 157351 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 157352 - ||  || 6 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 157353 - ||  || 6 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 157354 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157355 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157356 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157357 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157358 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 157359 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 157360 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 157361 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 157362 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 157363 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 157364 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157365 - ||  || 5 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 157366 - ||  || 6 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 157367 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 157368 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 157369 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 157370 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 157371 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 157372 - ||  || 8 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 157373 - ||  || 8 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 157374 - ||  || 9 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 157375 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157376 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157377 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157378 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157379 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157380 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 157381 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 157382 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 157383 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 157384 - ||  || 8 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 157385 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 157386 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157387 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157388 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157389 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157390 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157391 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157392 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157393 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157394 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157395 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157396 Vansevicius ||  || 13 ottobre 2004 || Moletai
|-
| 157397 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 157398 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 157399 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157400 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|}

157401-157500 

|-
| 157401 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 157402 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 157403 - ||  || 6 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 157404 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157405 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 157406 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157407 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 157408 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157409 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 157410 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157411 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157412 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157413 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 157414 - ||  || 8 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 157415 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157416 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157417 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157418 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157419 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157420 - ||  || 13 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157421 Carolpercy ||  || 8 ottobre 2004 || Glinos, T., Levy, D. H., Levy, W.
|-
| 157422 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 157423 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157424 - ||  || 4 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 157425 - ||  || 4 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 157426 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157427 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157428 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157429 - ||  || 13 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157430 - ||  || 13 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157431 - ||  || 13 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157432 - ||  || 15 ottobre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157433 - ||  || 14 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 157434 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157435 - ||  || 13 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 157436 - ||  || 18 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 157437 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157438 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 157439 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157440 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 157441 - ||  || 3 novembre 2004 || NEAT
|-
| 157442 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157443 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157444 - ||  || 3 novembre 2004 || NEAT
|-
| 157445 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 157446 - ||  || 5 novembre 2004 || NEAT
|-
| 157447 - ||  || 5 novembre 2004 || NEAT
|-
| 157448 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157449 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 157450 - ||  || 5 novembre 2004 || NEAT
|-
| 157451 - ||  || 7 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 157452 - ||  || 10 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157453 - ||  || 4 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 157454 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157455 - || 2004 WV || 17 novembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 157456 Pivatte ||  || 17 novembre 2004 || Ory, M.
|-
| 157457 - ||  || 20 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157458 - ||  || 1 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 157459 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 157460 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 157461 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 157462 - ||  || 7 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 157463 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 157464 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 157465 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 157466 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 157467 - ||  || 10 dicembre 2004 || CSS
|-
| 157468 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 157469 - ||  || 11 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 157470 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 157471 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 157472 - ||  || 1 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 157473 Emuno || 2005 QH || 23 agosto 2005 || Lacruz, J.
|-
| 157474 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 157475 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 157476 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 157477 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 157478 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 157479 - ||  || 29 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 157480 - ||  || 29 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 157481 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 157482 - ||  || 29 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 157483 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 157484 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 157485 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 157486 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 157487 - ||  || 31 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 157488 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 157489 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 157490 - ||  || 8 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 157491 Rüdigerkollar ||  || 8 settembre 2005 || Fiedler, M.
|-
| 157492 - ||  || 6 settembre 2005 || CSS
|-
| 157493 - ||  || 8 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 157494 Durham ||  || 11 settembre 2005 || Jarnac
|-
| 157495 - ||  || 23 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 157496 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 157497 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 157498 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157499 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157500 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|}

157501-157600 

|-
| 157501 - ||  || 24 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 157502 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157503 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157504 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157505 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157506 - ||  || 25 settembre 2005 || CSS
|-
| 157507 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157508 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157509 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157510 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157511 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157512 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157513 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 157514 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157515 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 157516 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157517 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157518 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157519 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157520 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157521 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157522 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 157523 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157524 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 157525 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 157526 - ||  || 30 settembre 2005 || CSS
|-
| 157527 - ||  || 28 settembre 2005 || NEAT
|-
| 157528 - ||  || 30 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 157529 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157530 - ||  || 1 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 157531 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157532 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157533 Stellamarie ||  || 10 ottobre 2005 || Altschwendt
|-
| 157534 Siauliai ||  || 8 ottobre 2005 || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
| 157535 - ||  || 1 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 157536 - ||  || 4 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157537 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157538 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157539 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157540 - ||  || 25 ottobre 2005 || Healy, D.
|-
| 157541 Wachter ||  || 27 ottobre 2005 || Rinner, C.
|-
| 157542 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157543 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157544 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157545 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157546 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157547 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 157548 - ||  || 21 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 157549 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 157550 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157551 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157552 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 157553 - ||  || 23 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 157554 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 157555 - ||  || 20 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 157556 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157557 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157558 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157559 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157560 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157561 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157562 - ||  || 24 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 157563 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 157564 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 157565 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157566 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 157567 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 157568 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157569 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157570 - ||  || 26 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 157571 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157572 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157573 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157574 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157575 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157576 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 157577 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157578 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157579 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 157580 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157581 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157582 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157583 - ||  || 30 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 157584 - ||  || 26 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 157585 - ||  || 27 ottobre 2005 || CSS
|-
| 157586 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157587 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 157588 - ||  || 29 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 157589 - ||  || 30 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 157590 - ||  || 31 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157591 - ||  || 30 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 157592 - ||  || 30 ottobre 2005 || LINEAR
|-
| 157593 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 157594 - ||  || 4 novembre 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 157595 - ||  || 1 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157596 - ||  || 3 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 157597 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157598 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157599 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157600 - ||  || 7 novembre 2005 || LINEAR
|}

157601-157700 

|-
| 157601 - ||  || 20 novembre 2005 || NEAT
|-
| 157602 - ||  || 21 novembre 2005 || LONEOS
|-
| 157603 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157604 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157605 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157606 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157607 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157608 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157609 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157610 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157611 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157612 - ||  || 21 novembre 2005 || CSS
|-
| 157613 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157614 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157615 - ||  || 25 novembre 2005 || CSS
|-
| 157616 - ||  || 26 novembre 2005 || CSS
|-
| 157617 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157618 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157619 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157620 - ||  || 26 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157621 - ||  || 29 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 157622 - ||  || 29 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 157623 - ||  || 29 novembre 2005 || CSS
|-
| 157624 - ||  || 29 novembre 2005 || CSS
|-
| 157625 - ||  || 30 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157626 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157627 - ||  || 28 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157628 - ||  || 28 novembre 2005 || CSS
|-
| 157629 - ||  || 29 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157630 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157631 - ||  || 28 novembre 2005 || NEAT
|-
| 157632 - ||  || 28 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157633 - ||  || 26 novembre 2005 || LONEOS
|-
| 157634 - ||  || 30 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157635 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157636 - ||  || 30 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 157637 - ||  || 6 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 157638 - ||  || 4 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 157639 - ||  || 4 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 157640 Baumeler ||  || 1 dicembre 2006 || Kocher, P.
|-
| 157641 - ||  || 8 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157642 - ||  || 10 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 157643 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157644 - ||  || 7 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 157645 - ||  || 21 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 157646 - ||  || 21 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157647 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157648 - ||  || 21 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157649 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157650 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157651 - ||  || 21 dicembre 2005 || CSS
|-
| 157652 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157653 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157654 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157655 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157656 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157657 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157658 - ||  || 21 dicembre 2005 || CSS
|-
| 157659 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157660 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157661 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157662 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157663 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157664 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157665 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157666 - ||  || 22 dicembre 2005 || CSS
|-
| 157667 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157668 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157669 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157670 - ||  || 27 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157671 - ||  || 27 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157672 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157673 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157674 - ||  || 28 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157675 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157676 - ||  || 28 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157677 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157678 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157679 - ||  || 26 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157680 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157681 - ||  || 22 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 157682 - ||  || 22 dicembre 2005 || CSS
|-
| 157683 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157684 - ||  || 22 dicembre 2005 || CSS
|-
| 157685 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157686 - ||  || 26 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157687 - ||  || 22 dicembre 2005 || CSS
|-
| 157688 - ||  || 24 dicembre 2005 || CSS
|-
| 157689 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157690 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 157691 - ||  || 25 dicembre 2005 || LONEOS
|-
| 157692 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157693 Amandamarty || 2006 AB || 2 gennaio 2006 || Lowe, A.
|-
| 157694 - ||  || 5 gennaio 2006 || Calvin College
|-
| 157695 - ||  || 2 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 157696 - ||  || 5 gennaio 2006 || CSS
|-
| 157697 - ||  || 5 gennaio 2006 || CSS
|-
| 157698 - ||  || 5 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157699 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 157700 - ||  || 5 gennaio 2006 || LONEOS
|}

157701-157800 

|-
| 157701 - ||  || 5 gennaio 2006 || CSS
|-
| 157702 - ||  || 5 gennaio 2006 || CSS
|-
| 157703 - ||  || 5 gennaio 2006 || CSS
|-
| 157704 - ||  || 2 gennaio 2006 || CSS
|-
| 157705 - ||  || 4 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157706 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 157707 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 157708 - ||  || 7 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157709 - ||  || 7 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157710 - ||  || 5 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157711 - ||  || 5 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157712 - ||  || 6 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 157713 - ||  || 6 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157714 - ||  || 6 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 157715 - ||  || 6 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 157716 - ||  || 5 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 157717 - ||  || 5 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 157718 - ||  || 5 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 157719 - ||  || 22 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 157720 - ||  || 22 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 157721 Kölcsey ||  || 24 gennaio 2006 || Sárneczky, K.
|-
| 157722 - ||  || 20 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 157723 - ||  || 20 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 157724 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 157725 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 157726 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 157727 - ||  || 22 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157728 - ||  || 23 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157729 - ||  || 25 gennaio 2006 || CSS
|-
| 157730 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 157731 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 157732 - ||  || 28 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157733 - ||  || 19 gennaio 2006 || CSS
|-
| 157734 - ||  || 24 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 157735 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 157736 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 157737 - ||  || 26 gennaio 2006 || LONEOS
|-
| 157738 - ||  || 27 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 157739 - ||  || 28 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 157740 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 157741 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 157742 - ||  || 24 gennaio 2006 || LINEAR
|-
| 157743 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 157744 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 157745 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 157746 - ||  || 26 gennaio 2006 || CSS
|-
| 157747 Mandryka ||  || 2 febbraio 2006 || Merlin, J.-C.
|-
| 157748 - ||  || 1 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157749 - ||  || 2 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 157750 - ||  || 3 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 157751 - ||  || 4 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 157752 - ||  || 4 febbraio 2006 || CSS
|-
| 157753 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 157754 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 157755 - ||  || 25 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157756 - ||  || 3 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 157757 - ||  || 4 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 157758 - ||  || 15 gennaio 2007 || LONEOS
|-
| 157759 - ||  || 17 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 157760 - ||  || 17 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 157761 - ||  || 17 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 157762 - ||  || 17 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 157763 - ||  || 17 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 157764 - ||  || 21 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157765 - ||  || 21 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 157766 - ||  || 23 febbraio 2007 || CSS
|-
| 157767 - ||  || 25 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157768 - ||  || 23 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157769 - ||  || 9 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 157770 - ||  || 9 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 157771 - ||  || 9 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157772 - ||  || 9 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157773 - ||  || 10 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157774 - || 2007 FF || 16 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 157775 - ||  || 16 marzo 2007 || CSS
|-
| 157776 - || 2770 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 157777 - || 6239 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 157778 - || 6812 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 157779 - || 7582 P-L || 17 ottobre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 157780 - || 7620 P-L || 17 ottobre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 157781 - || 3077 T-2 || 30 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 157782 - || 3296 T-2 || 30 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 157783 - || 2124 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 157784 - || 3458 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 157785 - || 4233 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 157786 - || 4345 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 157787 - || 4443 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 157788 - || 5020 T-3 || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 157789 - ||  || 8 settembre 1991 || Spacewatch
|-
| 157790 - ||  || 4 novembre 1991 || Spacewatch
|-
| 157791 - ||  || 24 settembre 1992 || Spacewatch
|-
| 157792 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 157793 - ||  || 9 marzo 1994 || Elst, E. W.
|-
| 157794 - ||  || 10 agosto 1994 || Elst, E. W.
|-
| 157795 - ||  || 1 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 157796 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 157797 - ||  || 30 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 157798 - ||  || 22 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 157799 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 157800 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|}

157801-157900 

|-
| 157801 - ||  || 20 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 157802 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 157803 - ||  || 17 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 157804 - ||  || 25 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 157805 - ||  || 15 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 157806 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 157807 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 157808 - ||  || 25 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 157809 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 157810 - ||  || 23 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 157811 - ||  || 25 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 157812 - ||  || 24 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 157813 - ||  || 16 novembre 1995 || Laurie, S. P.
|-
| 157814 - ||  || 19 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 157815 - ||  || 18 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 157816 - ||  || 12 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 157817 - ||  || 13 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 157818 - ||  || 13 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 157819 - ||  || 11 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 157820 - ||  || 5 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 157821 - ||  || 6 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 157822 - ||  || 7 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 157823 - ||  || 7 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 157824 - ||  || 2 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 157825 - ||  || 12 settembre 1997 || Wolf, M., Šarounová, L.
|-
| 157826 - ||  || 29 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 157827 - ||  || 7 ottobre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 157828 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 157829 - ||  || 29 novembre 1997 || LINEAR
|-
| 157830 - || 1997 YE || 18 dicembre 1997 || Kobayashi, T.
|-
| 157831 - ||  || 25 gennaio 1998 || Kobayashi, T.
|-
| 157832 - ||  || 24 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 157833 - ||  || 20 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 157834 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 157835 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 157836 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 157837 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 157838 - ||  || 28 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 157839 - ||  || 2 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 157840 - ||  || 18 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 157841 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 157842 - ||  || 16 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 157843 - ||  || 23 agosto 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 157844 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 157845 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 157846 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 157847 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 157848 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 157849 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 157850 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 157851 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 157852 - ||  || 13 ottobre 1998 || Klet
|-
| 157853 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 157854 - ||  || 14 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 157855 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 157856 - ||  || 14 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 157857 - ||  || 17 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 157858 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 157859 - ||  || 27 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 157860 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 157861 - ||  || 15 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 157862 - ||  || 21 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 157863 - ||  || 16 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 157864 - ||  || 21 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 157865 - ||  || 22 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 157866 - ||  || 17 dicembre 1998 || ODAS
|-
| 157867 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 157868 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 157869 - ||  || 14 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 157870 - ||  || 14 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 157871 - ||  || 12 marzo 1999 || LINEAR
|-
| 157872 - ||  || 14 aprile 1999 || Šarounová, L.
|-
| 157873 - ||  || 14 maggio 1999 || Tucker, R. A.
|-
| 157874 - ||  || 15 maggio 1999 || CSS
|-
| 157875 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 157876 - ||  || 12 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 157877 - ||  || 13 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 157878 - ||  || 16 maggio 1999 || Spacewatch
|-
| 157879 - ||  || 12 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 157880 - ||  || 13 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 157881 - || 1999 RZ || 4 settembre 1999 || CSS
|-
| 157882 - ||  || 5 settembre 1999 || Korlević, K.
|-
| 157883 - ||  || 13 settembre 1999 || Korlević, K.
|-
| 157884 - ||  || 14 settembre 1999 || Crni Vrh
|-
| 157885 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 157886 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 157887 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 157888 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 157889 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 157890 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 157891 - ||  || 8 settembre 1999 || CSS
|-
| 157892 - ||  || 7 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 157893 - ||  || 30 settembre 1999 || CSS
|-
| 157894 - ||  || 14 ottobre 1999 || Starkenburg
|-
| 157895 - ||  || 3 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 157896 - ||  || 3 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 157897 - ||  || 10 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 157898 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 157899 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 157900 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|}

157901-158000 

|-
| 157901 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 157902 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 157903 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 157904 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 157905 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 157906 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 157907 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 157908 - ||  || 8 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 157909 - ||  || 11 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 157910 - ||  || 13 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 157911 - ||  || 3 ottobre 1999 || CSS
|-
| 157912 - ||  || 9 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 157913 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 157914 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 157915 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 157916 - ||  || 6 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 157917 - ||  || 29 ottobre 1999 || CSS
|-
| 157918 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 157919 - ||  || 29 ottobre 1999 || LONEOS
|-
| 157920 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 157921 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 157922 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 157923 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 157924 - ||  || 6 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 157925 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 157926 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 157927 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 157928 - ||  || 5 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 157929 - ||  || 9 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 157930 - ||  || 10 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 157931 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 157932 - ||  || 12 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 157933 - ||  || 15 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 157934 - ||  || 3 novembre 1999 || CSS
|-
| 157935 - ||  || 12 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 157936 - ||  || 29 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 157937 - ||  || 29 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 157938 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 157939 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 157940 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 157941 - ||  || 5 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 157942 - ||  || 27 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 157943 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 157944 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 157945 - ||  || 6 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 157946 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 157947 - ||  || 3 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 157948 - ||  || 4 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 157949 - ||  || 29 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 157950 - ||  || 3 febbraio 2000 || Korlević, K.
|-
| 157951 - ||  || 7 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 157952 - ||  || 7 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 157953 - ||  || 3 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 157954 - ||  || 26 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 157955 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 157956 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 157957 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 157958 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 157959 - ||  || 27 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 157960 - ||  || 8 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 157961 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 157962 - ||  || 11 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 157963 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 157964 - ||  || 11 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 157965 - ||  || 26 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 157966 - ||  || 6 aprile 2000 || Comba, P. G.
|-
| 157967 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 157968 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 157969 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 157970 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 157971 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 157972 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 157973 - ||  || 6 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 157974 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 157975 - ||  || 4 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 157976 - ||  || 24 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 157977 - ||  || 24 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 157978 - ||  || 24 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 157979 - ||  || 28 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 157980 - ||  || 25 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 157981 - ||  || 26 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 157982 - ||  || 29 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 157983 - ||  || 28 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 157984 - ||  || 1 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 157985 - ||  || 7 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 157986 - ||  || 27 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 157987 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 157988 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 157989 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 157990 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 157991 - ||  || 25 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 157992 - ||  || 24 maggio 2000 || LONEOS
|-
| 157993 - ||  || 3 giugno 2000 || Pravec, P., Kušnirák, P.
|-
| 157994 - ||  || 4 giugno 2000 || Spacewatch
|-
| 157995 - ||  || 1 giugno 2000 || LINEAR
|-
| 157996 - ||  || 5 giugno 2000 || LONEOS
|-
| 157997 - ||  || 5 giugno 2000 || LONEOS
|-
| 157998 - ||  || 23 luglio 2000 || LINEAR
|-
| 157999 - ||  || 30 luglio 2000 || Comba, P. G.
|-
| 158000 - ||  || 30 luglio 2000 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0157001